Häkkinen ist der Familienname folgender Personen:

 Anna-Liisa Häkkinen (* 1976), finnische Biathletin
 Henri Häkkinen (* 1980), finnischer Sportschütze
 Markku Häkkinen (* 1946), finnischer Botaniker
 Mika Häkkinen (* 1968), ehemaliger finnischer Rennfahrer
 Pasi Häkkinen (* 1977), finnischer Eishockeytorwart
 Seppo Häkkinen (* 1958), finnischer Bischof

Siehe auch:
 Hakkinen